UAR se poate referi la:

 Uniunea Avocaților din România
 Uniunea Armenilor din România
 Uniunea Arhitecților din Romănia